Sania Mirza e Mahesh Bhupathi eram os atuais campeões, mas decidiram não participar juntos. Mirza jogou ao lado de Robert Lindstedt, mas perderam na primeira rodada para Cara Black e Aisam-ul-Haq Qureshi, enquanto que Bhupathi jogou com Casey Dellacqua, mas perderam na primeira rodada para Anastasia Rodionova e Santiago González. Lucie Hradecká e František Čermák conquistaram o título, derrotando Kristina Mladenovic e Daniel Nestor na final por 1–6, 6–4, [10–6].

Cabeças de chave

  Sania Mirza /  Robert Lindstedt (Primeira rodada)
  Elena Vesnina /  Max Mirnyi (Primeira rodada)
  Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić (Quartas de final)
  Lisa Raymond /  Bruno Soares (Quartas de final)

<li>  Kristina Mladenovic /  Daniel Nestor (Final)
<li>  Anna-Lena Grönefeld /  Horia Tecău (Segunda rodada)
<li>  Casey Dellacqua /  Mahesh Bhupathi (Primeira rodada)
<li>  Liezel Huber /  Marcelo Melo (Semifinais)

Chave

Finais

Metade superior

Metade inferior

Ligações externas
 Chave de duplas mistas

D
Torneio de Roland Garros - Duplas mistas
Competições desportivas mistas